César Gouvêa Pessoa de Mello, mais conhecido como César Burnier (Barbacena, 29 de dezembro de 1900 - Rio de Janeiro, 23 de julho de 1989) foi um médium, orador, escritor e pesquisador espírita brasileiro.

Biografia 

Filho de Clorindo Burnier Pessoa de Mello - fundador da Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora - e de Maria Gouvêa Pessoa de Mello, César cresceu em Juiz de Fora, onde realizou seus estudos, graduando-se em engenharia na faculdade criada por seu pai.

Em 1924 mudou-se para Belo Horizonte, após ingressar, como funcionário, na Secretaria da Agricultura, onde progrediu até ser nomeado fiscal do consumo. Graduou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais, em 1935, e em economia política, em 1938, pela Escola Professor Tito Novais, também situada na capital mineira.

Casou-se com Edith Pessoa de Mello, sua prima, em 1925, com quem teve dois filhos: Clorindo Pessoa de Mello, nascido em 30 de setembro de 1926, e César Burnier Pessoa de Mello, chamado de Cezinha, nascido em 19 de agosto de 1932. D. Edith faleceu em 2 de janeiro de 1962, sendo que, posteriormente, César casou-se, em segundas núpcias, com Arlinda Rosa Ferreira Gouvêa de Mello, em 1985 .

Militância Espírita 

Em 31 de março de 1938, Cezinha, o filho caçula, faleceu aos cinco anos de idade, em decorrência de uma meningite. César, até então católico praticante, ficou inconsolável com o evento, e, em busca de explicações para a morte prematura do filho, se dirigiu a Pedro Leopoldo, onde travou contato com o médium Francisco Cândido Xavier. Logo no primeiro encontro, realizado apenas dois dias após a desencarnação da criança, Chico, que não conhecia o visitante, recebeu uma mensagem de seu mentor espiritual, Emmanuel, dirigida a Burnier, dando notícias do filho saudoso.

Entusiasmado com o que viu, César Burnier passou a frequentar amiude o centro espírita São Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, desenvolvendo grande amizade com Chico Xavier. Passou a frequentar, também, a sede da União Espírita Mineira, da qual chegou a integrar a diretoria.

Desenvolvendo seus estudos sobre a doutrina espírita, e incentivado por Chico Xavier, César Burnier iniciou-se como orador, na própria União Espírita Mineira, onde instalou as domingueiras - palestras públicas ministradas aos domingos, realizadas com o auxílio de slides que enriqueciam os ensinamentos evangélicos e a divulgação da doutrina. Tais domingueiras foram realizadas durante as décadas de 40 e de 50, sempre com a afluência de grande público .

César Burnier passou a se dedicar, também a partir da década de 40, ao estudo aprofundado de figuras históricas e suas reencarnações anteriores, ligadas especialmente a eventos como a Revolução Francesa, a Conjuração Mineira e a unificação da Itália . Tais pesquisas, realizadas durante mais de quarenta anos, revelaram aspectos inéditos sobre o processo reencarnatório no contexto da História, e foram devidamente registradas por seu amigo pessoal, Hernani Guimarães Andrade, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, além de terem fornecido subsídios para vários artigos publicados em diversos periódicos, em especial o jornal Obreiros do Bem, mantido pela Associação Espírita Obreiros do Bem, do Hospital Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro.

Burnier também realizou um documentário de especial valor histórico, lançado em 1951, acompanhando a rotina de Chico Xavier em seus trabalhos mediúnicos em Pedro Leopoldo, tanto na Fazenda Modelo quanto no centro espírita Luiz Gonzaga. Foram registrados, entre outros momentos, o encontro do médium mineiro com Pietro Ubaldi, bem como a psicografia dos livros Há Dois Mil Anos, Cinquenta Anos Depois e Paulo e Estevão, de autoria espiritual de Emmanuel, e Nosso Lar, do espírito André Luiz .

Na área da assistência social, César Burnier auxiliou na construção do Hospital Espírita André Luiz e foi um dos fundadores da sopa dos pobres, fornecida pelo Abrigo de Jesus, uma das maiores instituições de caridade de Belo Horizonte.

Em 1963 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a realizar reuniões privadas em seu apartamento em Copacabana, conhecido pelos amigos e confrades espíritas como cais da eternidade, em que exercia a mediunidade de psicografia, de psicofonia e de efeitos físicos .

César Burnier morreu em 23 de julho de 1989, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, e seu corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Espíritas do Brasil
Médiuns do Brasil